Кувшиновка — топоним:

Россия 
 Кувшиновка — деревня в Медвенском районе Курской области.
 Кувшиновка — бывшая деревня в Нижнеломовском районе Пензенской области (Новошуструйский сельсовет). Почтовый индекс 442134.
 Кувшиновка — деревня в Ульяновск Ульяновской области.
 Кувшиновка — приток Оклана, Камчатка.